Григо́рий Григо́рьевич Аме́лин (род. 5 октября 1960, посёлок Томинский Сосновского района Челябинской области) — российский  и .

Биография 
Окончил филологический факультет Тартуского университета (1989), работал у Ю. М. Лотмана в лаборатории по изучению семиотики. Сейчас заведует сектором фонда и обслуживания киновидеодокументами и электронными изданиями в Российской государственной библиотеке по искусству. Ведет спецкурс «Поэтика кино». Живёт в Москве.

Библиография 

 Миры и столкновенья Осипа Мандельштама. — М.: Языки русской культуры, 2001. — 320 с. ISBN 5-88766-018-X (совместно с В. Я. Мордерер)
 Лекции по философии литературы — М.: Языки славянской культуры, 2005. — 424 с. ISBN 5-9551-0083-0
 Письма о русской поэзии. М.: Знак, 2009. — 424 с. ISBN 978-5-9551-0218-4 (совместно с В. Я. Мордерер; шортлист премии Андрея Белого)

Ссылки 
 Статьи Григория Амелина в Русском журнале
 
 Лекции по философии литературы

Выпускники Тартуского университета
Литературоведы XXI века
Литературные критики XXI века
Исследователи русского авангарда
Мандельштамоведы
Хлебниковеды